Список 100 са́мых ка́ссовых фи́льмов Фра́нции включает сто французских фильмов, привлёкших самое большое число зрителей во французские кинотеатры, то есть получивших наибольшие кассовые сборы во Франции.

Список

Примечания

См. также 

Списки самых кассовых фильмов по странам
Списки:Кинематограф Франции
Фильмы